Mirko Mamužić (Emmerich Manner) (1928. – 1998.) je bio hrvatski esperantist. Osim u Hrvatskoj, djelovao je u Švicarskoj.

1956. je s Emilijom Lapennom objavio Teatro en societo.

1959. je preveo na esperanto Elektitaj poemoj Bore Pavlovića zajedno s Markom Demetrovićem (1909. – 1994. i Ž. Takačem.

Bio je članom uredništva esperantske emisije Radija Zagreb iz 1963. godine, a s njim su u uredništvu bili Vlado Jurković, Emilija Lapenna i Damir Mikuličić).

Sastavio je 1959. hrvatsko-esperantsku gramatiku (slovnicu) Kompendio de la esperanta gramatik: Por la superaj ekzamenoj Kompendij esperantske gramatike (za ispite visokog nivoa).

Zajedno s još nekoliko autora (prir. Branko Hećimović, preveli Lucija Borčić, Ivo Borovečki, Klaus Dahmann, Zlata Flego, Zlatko Tišljar), preveo je 1997. na esperanto antologiju hrvatskih drama Antologio de kroataj unuaktaj dramoj

Izvori

Vanjske poveznice 
Ipernity Mirko Mamužić

Hrvatski esperantisti
Hrvati u Švicarskoj